Por Eola pode estar à procura de:
 Lago Eola
 Eola (Illinois)
 Eola (Luisiana)
 Eola (Oregon)
 Eola (Texas)

Desambiguação